Vân Hà (Phúc Thọ, Hanoi)
 Vân Hà (Đông Anh, Hanoi)
 Vân Hà (Bắc Giang)